Plusieurs monastères ont été nommées monastère de la Visitation en référence à la Visitation de la Vierge Marie :
 les deux monastères de la Visitation d’Annecy en France (en Haute-Savoie), dont l’un jouxte la basilique de la Visitation ;
 le monastère de la Visitation de Troyes en France (dans l’Aube) ;
 le monastère de la Visitation de La Flèche en France (dans la Sarthe) ;
 le monastère de la Visitation de Nevers en France (dans la Nièvre) ;
 le monastère de la Visitation de Paris en France, 68, avenue Denfert-Rochereau (anciennement rue d'Enfer)
 le monastère de la Visitation de Paris en France, 110, rue de Vaugirard.

Voir aussi 
 
 
 
 Ordre de la Visitation